Лэтрелл Фонтейн Спрюэлл (; родился 8 сентября 1970 года в Милуоки, штат Висконсин) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру. Играл на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Выступал за клубы «Голден Стэйт Уорриорз» (1992—1998), «Нью-Йорк Никс» (1999—2003) и «Миннесота Тимбервулвз» (2003—2005). Известен своим скандальным поведением.

Биография 
Спрюэлл учился в старшей школе имени Вашингтона в Милуоки, затем два сезона играл за баскетбольную команду общественного колледжа Три-Риверс в Поплар-Блафф, Миссури, и ещё два сезона — за команду Университета Алабамы, где вместе с ним выступал будущий семикратный чемпион НБА Роберт Орри.

В 1992 году Спрюэлла на драфте НБА под 24-м номером выбрал клуб «Голден Стэйт Уорриорз». Лэтрелл сразу же стал демонстрировать высокий уровень игры, в первом сезоне набирал в среднем 15.4 очков за игру и был включён во вторую сборную новичков НБА. За шесть сезонов, в которых он выступал за «Уорриорз», Спрюэлл три раза принимал участие в Матче всех звёзд НБА (в 1994, 1995 и 1997 годах), в сезоне 1993/1994 был включён в первую сборную звёзд НБА и во вторую сборную звёзд защиты, в сезоне 1996/1997 он с показателем 24,2 очка в среднем за игру занял пятое место по результативности в лиге.

1 декабря 1997 года Спрюэлл во время тренировки напал на главного тренера «Уорриорз», Пи Джея Карлесимо. Тренер потребовал от игрока поработать над передачами, на что Лэтрелл ответил в грубой манере, а когда Карлесимо приблизился, Спрюэлл повалил его на паркет и в течение 10-15 секунд душил, пока партнёры по команде не оттащили его. Через 20 минут после инцидента он вернулся в зал и ударил тренера. Этот эпизод стал не первым скандалом с участием Спрюэлла: в 1995 году он подрался на тренировке с партнёром по команде Джеромом Керси и угрожал прийти на следующую тренировку с пистолетом.

После этого нападения Спрюэлла отлучили от игр и тренировок на 10 дней без оплаты. На следующий день «Уорриорз» расторгли с ним контракт, который был рассчитан ещё на три года, за которые игрок должен был получить 23,7 млн долларов; руководство НБА дисквалифицировало его на 82 игры. Позже Спрюэлл подал апелляцию, в результате которой расторжение контракта было отменено и срок дисквалификации был сокращён до 68 оставшихся игр сезона. Во время своей дисквалификации Спрюэлл был осуждён за вождение на большой скорости, из-за чего два человека получили травмы, и три месяца провёл под домашним арестом.

В сезоне 1998/1999 «Уорриорз» обменяли Лэтрелла в «Нью-Йорк Никс» на Джона Старкса, Криса Миллза и Терри Каммингса. Несмотря на длительное отсутствие игровой практики (из-за локаута в НБА он не играл больше года) Спрюэлл вернул былую форму и стал одним из ведущих игроков «Никс», выведя их в финал чемпионата НБА-99. В 2001 году он принял участие в своём последнем Матче всех звёзд.

В 2003 году «Никс» обменяли Спрюэлла в клуб «Миннесота Тимбервулвз». В Миннесоте Спрюэлл образовал мощное атакующее трио с форвардом Кевином Гарнеттом и защитником Сэмом Касселом. В том сезоне команда достигла наибольшего успеха в своей истории, заняв первое место в своём дивизионе и дойдя до финала Западной конференции в плей-офф, где уступила «Лос-Анджелес Лэйкерс». В серии плей-офф Спрюэлл был вторым по результативности в команде, набирая в среднем по 19,8 очков за игру.

31 октября 2004 года «Тимбервулвз» предложили Спрюэллу новый контракт на три года стоимостью в 21 млн долларов, что было существенно меньше его действовавшего контракта, который заканчивался через год. Лэтрелл отверг предложение, прокомментировав, что «у него есть семья, которую нужно кормить». Последний сезон в Миннесоте стал худшим в карьере Спрюэлла. Летом 2005 года «Наггетс», «Кавальерс» и «Рокетс» пытались приобрести его в качестве свободного агента, но не смогли договориться с ним по зарплате. В итоге следующий сезон Спрюэлл провёл в поисках клуба, способного удовлетворить его денежные запросы, но так в итоге и остался свободным агентом до конца сезона, после чего завершил карьеру.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Алабама Кримсон Тайд» (баскетбол)
Родившиеся в Милуоки